Бертомеу () — испаноязычная фамилия.

Известные носители:
 Бертомеу, Жорди (?) — испанский спортивный чиновник.
 Вентура Бертомеу, Сантьяго (род. 1980) — испанский теннисист.